Le terme  signifie en anglais « travail ». Il peut faire référence à :

Monde des affaires
 le terme anglais de  désignait initialement les écoles américaines qui enseignent les matières et techniques liées au monde des affaires ; il est aujourd'hui synonyme d'école de commerce.
 un  est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une entreprise innovante à potentiel.
 un  ou modèle d'entreprise est « l'ensemble des mécanismes permettant à une entreprise de créer de la valeur à travers la proposition de valeur faite à ses clients, son architecture de valeur ».
  (CBD) est un terme anglais désignant le quartier d'affaires d'une ville.
  est une expression anglaise essentiellement usitée en France.
 Business & Decision (fréquemment abrégée en B&D. ou encore BND) est une entreprise informatique française.
Le , différent du diplôme français du master en administration des affaires est un diplôme d'agrément international dans le domaine des affaires.
 L'Harvard Business School, aussi nommée HBS, est l'une des écoles de l'Université Harvard et parmi les écoles de management les plus réputées dans le monde.

Arts, cinéma, littérature
 Le , également appelé show-biz, recouvre l’ensemble de l'industrie du divertissement.
 The Business, groupe de oi! anglais créé en 1979 et disparu en 2016.
 Business, jeu de société paru en 1976 aux éditions Fenwick.
 Business, chanson d'Eminem issue de l'album The Eminem Show (2002).
 Risky Business est un film américain de Paul Brickman sorti en 1983.
 Business, film français Maurice Boutel sorti en 1960.

Voir aussi

Homonymie de titre